Vergennes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vergennes Township (Illinois)
 Vergennes Township (Michigan)